3. Violinkonzert steht für:
3. Violinkonzert (Bruch)
3. Violinkonzert (Henze)